Dorense – abitanti di Dores de Campos
Dorense – abitanti di Dores de Guanhães
Dorense – abitanti di Dores do Indaiá
Dorense – abitanti di Dores do Turvo
Dorense – abitanti di Nossa Senhora das Dores (Brasile)